BJI steht für:
 Bemidji-Beltrami County Airport, IATA-Code des Flughafens in Minnesota, USA

bji steht für:
 Burji (Sprache), ISO-639-3 Code der Sprache

BJI